James Bryce ist der Name folgender Personen:

* James Bryce, 1. Viscount Bryce (1838–1922), britischer Historiker, Jurist und Politiker
 James W. Bryce (1880–1949), US-amerikanischer Informatiker